Totožnost může být:

 Identita (matematika) – odborný matematický pojem
 přesná identifikace fyzické osoby (křestní jméno, příjmení, věk, pohlaví, bydliště, datum narození, rodiště, stav apod.) nebo její elektronická identifikace (eIdentita)
 Online identita, zvolená virtuální identita osoby v informačním systému nebo na internetu
 zjišťování totožnosti osob
 hovorové synonymum pro shodnost, stejnost